UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt, также известный как UFC Fight Night 188 или UFC on ESPN+ 46 или UFC Vegas 27 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 22 мая 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Роб Фонт победил Коди Гарбрандта единогласным решением судей. В соглавном бою Карла Эспарса победила Янь Сяонань техническим нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Хуанкамильо Рондерос не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джаред Вандераа vs. Джастин Тафа
 Выступление вечера: Карла Эспарса и Бруну Силва

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
25 мая и 26 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Пол Фелдер (бывший #9) покинул Топ-15 лёгкого веса (завершил карьеру)

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night